Telêmaco — personagem da mitologia grega
Telêmaco Frazão de Lima — futebolista brasileiro
Telêmaco Borba — município paranaense 
Telêmaco Borba Esporte Clube — clube de futebol brasileiro 

Desambiguações de antropônimos